Shane O'Brien (né en 1960), champion olympique d'aviron néo-zélandais
 Shane O'Brien (né en 1983), joueur de hockey sur glace canadien